Траверсо (, ) — итальянская фамилия. Известные носители:
 
 Траверсо, Кристиан (род. 1972) — аргентинский футболист.
 Траверсо, Энцо (род. 1957) — итальянский и французский историк марксистского толка, профессор политологии в Университете Пикардии в Амьене.

См. также 
 Траверс
 Траверса
 Траверсе
 Поперечная флейта